Ти́хань:
 Тихань () — полуостров на озере Балатон в Венгрии.
 Тихань — посёлок на этом полуострове.
  — аббатство на этом полуострове, место захоронения короля Андраша I; единственное сохранившееся королевское захоронение дотурецкого периода в Венгрии.
 Тихань, Лайош (; 1885—1938) — венгерский и французский художник.